Павел Ильич Этингоф (, род. 1969, Киев) — американский математик. Основные работы в области теории представлений и квантовых групп.

Родился в 1969 году в семье геолога Ильи Михайловича Этингофа (род. 1929) и физика-теоретика Елены Израилевны Этингоф (урождённой Хаит; 1931—2012), выпускницы физического факультета Саратовского университета. Семья матери происходила из Одессы, её отец — выпускник виленского учительского института Израиль Абрамович Хаит (1894—1938) — был деканом физико-математического факультета и проректором МГУ, затем заместителем наркома просвещения Украинской ССР (расстрелян).

В 1984 году окончил естественно-научный лицей № 145 в Киеве. В 1983 году он выиграл 1-ю премию на Всесоюзной математической олимпиаде по 9 классам, и в 1984 году — 2-ю премию по 10 классам.

В 1984—1986 годы учился на механико-математическом факультете Киевского государственного университета, после чего переехал в Москву, где посещал семинары Гельфандa, Арнольда, Манинa, а также учился у Бориса Фейгинa. Окончив Институт нефти и газа в Москве по специальности «прикладная математика» (где он работал под руководством Владимира Ентовa и Александра Варченко), уехал в США в 1990 году. В 1994 году получил докторскую степень по математике в Йельском университете, где работал под руководством Игоря Френкеля. В 1994 году стал ассистентом Гарвардского университета, а с 1994 года — ассистентом Массачусетского технологического института. С 2005 года — профессор Массачусетского технологического института.

В 1999 году стал стипендиатом Математического института Клэя. В 2002 году был приглашённым докладчиком на Международном конгрессе математиков в Пекине. Действительный член Американского математического общества. 

В 2016 году избран членом Американской академии наук и искусств.

Публикации 
 
 Quantum fields and strings: a course for mathematicians. Vol. 1, 2. American Mathematical Society, 1999. Vol. 1: xxii+723 pp.; Vol. 2: pp. i--xxiv and 727–1501. Edited by Pierre Deligne, Pavel Etingof, Daniel S. Freed, Lisa C. Jeffrey, David Kazhdan, John W. Morgan, David R. Morrison and Edward Witten.

Примечания

Ссылки 
 Pavel Etingof  
 Этингоф Павел Ильич 

Выпускники Йельского университета
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института